Esistono più comuni francesi con questo nome

Boucé – Allier
Boucé – Orne